Tigwav kan syfta på:

Haiti 

 Tigwav (kommun), Ouest, 
 Tigwav (ort), Ouest,